Metropolitan – amerykański film (1990)
 Metropolitan – biurowiec w Warszawie
 Metropolitan – tramwaj produkcji zakładów Herbrand z Kolonii

Zobacz też 
 Metropolitan Opera – teatr operowy w Nowym Jorku
 Metropolitan House – dom w Tebach Zachodnich w Egipcie (na potrzeby misji)
 Metropolitan Line – jedna z linii metra londyńskiego
 Metropolitan Museum of Art – muzeum w Nowym Jorku
 Old Metropolitan Band – polska grupa muzyczna